Het tennistoernooi Australian Open werd in 1984 bij de mannen voor de 73e keer gehouden. De als tweede geplaatste Zweed Mats Wilander won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de als negende geplaatste Zuid-Afrikaan Kevin Curren met 6-7 6-4 7-6 6-2 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

Australian Open
ITF-toernooi in 1984